Kibermanis ist der Name folgender Personen:

 Oskars Ķibermanis (* 1992), letischer Bobpilot
 Tania Kibermanis (* 1972), deutsch-lettische Journalistin, Autorin und Theaterschauspielerin